Филипп Джозеф Сэндс (, родился 17 октября 1960 года) королевский адвокат — британский и французский , , работающий в адвокатской конторе Matrix Chambers, профессор права и директор Центра международных судов и трибуналов Университетского колледжа Лондона. Специалист в области международного права, выступает в качестве советника и адвоката во многих международных судах и трибуналах, в том числе в Международном суде, Международном трибунале по морскому праву, Европейском суде, Европейском суде по правам человека и Международный уголовный суд.

Сэндс входит в состав арбитров Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) и Спортивного арбитражного суда (CAS).

Автор семнадцати книг по международному праву, в том числе «Мир без закона» (2005) и «Команда пыток» (2008). Его книга «Улица Восток-Запад: об истоках геноцида и преступлений против человечности» (2016) была удостоена множества наград, в том числе премии Бэйли Гиффорд 2016 года за научно-популярную литературу . Его последняя книга — «Крысиная тропа: любовь, ложь и справедливость по следу нацистского беглеца» (2020) об Отто Вехтере .

С 5 февраля 2018 года Сэндс занимает пост президента английского ПЕН-клуба.

Биография 
Сэндс родился в Лондоне 17 октября 1960 года в еврейской семье, дед был родом из Львова. Он получил образование в школе университетского колледжа в Хэмпстеде, Лондон, и изучал право в Колледже Корпус-Кристи в Кембридже, получив степень бакалавра в 1982 году, а год спустя получил первоклассную награду на курсе LLM. После завершения учёбы в аспирантуре в Кембридже Сэндс провел год в качестве приглашенного научного сотрудника в Гарвардской школе права.

Академическая карьера 
С 1984 по 1988 год Сэндс был научным сотрудником Колледжа Святой Катарины в Кембридже и Исследовательского центра международного права Кембриджского университета (ныне Центр международного права Лаутерпахта). Он также занимал академические должности в Королевском колледже Лондона (1988—1993) и SOAS (1993—2001). Являлся глобальным профессором права на юридическом факультете Нью-Йоркского университета (1993—2003) и занимал гостевые должности в Париже I (Сорбонна), Мельбурнском университете, Высшем институте международных исследований и исследований в области развития, Университете Индианы в Блумингтоне, Университете Торонто, Юридический факультет Бостонского колледжа и Львовский университет.

В 2019 году он был назначен приглашенным профессором права Самуэля и Джудит Писар Гарвардской школы права.

Сэндс был соучредителем Центра международного экологического права (1989) и Проекта международных судов и трибуналов (1997).

Юридическая карьера 
Сэндс был принят в Коллегию адвокатов Англии и Уэльса в 1985 году. В 2000 году стал основателем Matrix Chambers, а в 2003 году был назначен советником королевы. Сэндс был избран судейским судьей Темпл в 2009 году.

Сэндс выступал в качестве советника и адвоката в делах, охватывающих широкий круг предметных областей, в том числе:

 споры о морских границах (в Карибском, Атлантическом и Тихом океанах);
 претензии, связанные с природными ресурсами, загрязнением и экологической оценкой;
 международные торговые споры;
 вопросы, касающиеся иммунитета действующих и бывших глав государств от юрисдикции национальных и международных судов;
 претензии по Конвенции Организации Объединённых Наций по морскому праву ;
 заявления о применении силы, утверждения о пытках, геноциде, самоопределении и других нарушениях прав человека;
 иски, касающиеся нарушений международного уголовного права.

Сэндс выступал в качестве советника в более чем двух десятках дел в Международном Суде, включая Консультативное заключение по ядерному оружию (адвокат Соломоновых Островов); Грузия против. Споры с Россией (адвокат Грузии); Китобойный промысел в Антарктике (советник Австралии); Юридические последствия отделения архипелага Чагос от Маврикия в 1965 году ; и Применение Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (адвокат Гамбии). Он также был проинструктирован в межгосударственных арбитражных разбирательствах, в том числе арбитраже по морскому заповеднику Чагос (адвокат Маврикия) и споре между Филиппинами и Китаем по поводу морской юрисдикции в Южно-Китайском море (адвокат Филиппин).

До принятия назначения арбитром ICSID (с 2007 года) Сэндс выступал в качестве советника в ICSID и других инвестиционных делах (включая Tradex, Waste Management и Vivendi). Теперь Сэндс является арбитром в инвестиционных и спортивных спорах (CAS).

В 2005 году книга Сэндса «Мир без закона» стала катализатором юридических и общественных дебатов в Великобритании о законности войны в Ираке 2003 года. Книга затрагивает целый ряд тем, включая суд над Пиночетом в Лондоне, создание Международного уголовного суда, войну с терроризмом и создание лагеря для задержанных в заливе Гуантанамо . Во втором издании книги «Мир без закона» (2006 г.) Сэндс сообщил, что тогдашний премьер-министр Великобритании Тони Блэр пообещал президенту Джорджу Бушу, что он поддержит планы США по вторжению в Ирак, прежде чем он обратился за юридической консультацией по поводу законности вторжения. Сэндс обнародовал меморандум от 31 января 2003 года, в котором описывалась двухчасовая встреча между Блэром и Бушем, в ходе которой Буш обсуждал возможность заманивания сил Саддама Хусейна для сбивания разведывательного самолёта Lockheed U-2, действие, которое могло бы заставить Ирак в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

В меморандуме раскрывается, что Блэр сказал Бушу, что поддержит планы США начать войну в отсутствие второй резолюции Совета Безопасности ООН, что явно противоречит заверениям, данным Блэром в парламенте Великобритании вскоре после этого 25 февраля 2003 года Сэндс придерживался мнения, что в международном праве нет никаких оснований для военных действий в Ираке.

В книге Сэндса 2008 года « Команда пыток» подробно излагается роль старших юристов администрации Буша в санкционировании пыток (включая так называемые «усовершенствованные методы допроса» в Гуантанамо-Бей). В результате его работы над Torture Team Сэндс был приглашен для дачи устных и письменных показаний в парламенты Великобритании и Нидерландов, а также в Палату представителей США и Сенат США:

 Специальный комитет Палаты общин Великобритании по иностранным делам (1 июня 2004 г.)
 Специальный комитет Палаты общин Великобритании по иностранным делам (апрель 2006 г.)
 Комитет Палаты представителей США по судебной системе (6 мая 2008 г.)
 Комитет Сената США по судебной системе (19 июня 2008 г.)
 Парламентское расследование Нидерландов: Комиссия Давидса (сентябрь 2009 г.)

В 2009 году Джейн Майер сообщила в еженедельник The New Yorker о реакции Сэндса на новости о том, что испанский юрист Бальтасар Гарсон получил ходатайства о предъявлении шести бывшим чиновникам Буша обвинений в военных преступлениях.

С 2010 по 2012 год он работал комиссаром Правительственной комиссии Великобритании по Биллю о правах человека. Отчет комиссии был опубликован в декабре 2012 г. Сэндс и баронесса Кеннеди не согласились с большинством, и статья об их несогласии («В защиту прав») была опубликована в London Review of Books.

Сэндс и Кеннеди выразили обеспокоенность тем, что поддержка проекта британского Билля о правах была мотивирована желанием Соединенного Королевства выйти из Европейской конвенции о правах человека. В статье для The Guardian в мае 2015 года Сэндс утверждал, что планы по британскому Биллю о правах могут предоставить некоторым людям в Великобритании больше прав, чем другим, и что это будет «несовместимо с самим понятием основных прав человека, согласно которым каждый человек существо имеет основные минимальные права».

17 сентября 2015 года Сэндс прочитал в Верховном суде Великобритании публичную лекцию на тему «Изменение климата и верховенство закона: решение о будущем в международном праве». Он выразил мнение, что решение международного судебного органа, такого как Международный Суд, могло бы помочь разрешить научный спор об изменении климата и быть авторитетным и юридически обоснованным.

В декабре 2015 года Сэндс и двое его коллег из Matrix Chambers подготовили юридическое заключение о законности продажи Великобританией оружия Саудовской Аравии для Amnesty International, Oxfam и Saferworld. В заключении сделан вывод о том, что, санкционировав передачу оружия Саудовской Аравии, правительство Великобритании действовало в нарушение своих обязательств по Договору о торговле оружием, Общей позиции ЕС в отношении экспорта оружия и Сводных критериев Великобритании в отношении экспорта оружия.

16 апреля 2018 года Сэндс стал соавтором статьи в The Times, в которой утверждается, что у Великобритании не было установленных правовых оснований для ракетных ударов по Сирии в 2018 году.

В ноябре 2020 года группа юристов-международников под председательством Сэндса и Флоренс Мумба приступила к разработке законопроекта, криминализирующего экоцид, разрушение экосистем.

Сочинения, театр и кино 
Сэндс является сотрудником Financial Times и The Guardian, а также время от времени публикуется в London Review of Books и Vanity Fair .

Сэндс часто комментирует вопросы международного права и является автором программ BBC, Sky News, CNN, Al Jazeera, а также национальных радио- и телестанций по всему миру.

Его письменные работы легли в основу трех постановок, посвященных публичному и историческому влиянию международного права:

 Called to Account, постановочное расследование юридических вопросов, связанных с войной в Ираке (исполнялась в апреле 2007 г.);
 Постановочные чтения « Команды пыток» (показаны в Театре Трицикл в 2009 г., Hay Festival в 2010 г., и в Театре Лонг-Уорф в 2011 г.);
 Песня о добре и зле (исполняется в Purcell Room на Южном берегу 29-30 ноября 2014 г., Berwaldhallen в Стокгольме 14 января 2015 г., зал суда 600 Нюрнберга по приглашению правительства Германии в ознаменование 70-летия день открытия Нюрнбергского процесса 21 ноября 2015 г. и Олимпийского театра Гуж в Монтобане 28 ноября 2015 г.). Он также был исполнен в Kings Place в Лондоне, и в Австралии, Стамбуле, Брюсселе, Гааге и Нью-Йорке.

Книга Сэндса «Улица Восток-Запад: об истоках геноцида и преступлений против человечества» (2016) переведена на двадцать языков. В 2017-ом вышла в Украине под названием «Восточно-Западная улица. Возвращение во Львов», эта книга-бестселлер рассказывает о Герше Лаутерпахте иРафаэле Лемкине. Она легла в основу документального фильма «Мое нацистское наследие: что сделали наши отцы». Режиссёром фильма стал Дэвид Эванс, премьера которого состоялась в апреле 2015 года на кинофестивале Tribeca Film Festival. Он был выпущен в США 6 ноября 2015 года и в Великобритании 20 ноября 2015 года.

Сэндс написал сценарий и появляется в фильме вместе с двумя сыновьями видных нацистских чиновников, Никласом Франком (сыном Ганса Франка, генерал-губернатора оккупированной Польши) и Хорстом фон Вехтером (сыном Отто Вехтера, губернатора Кракова в Польша и Галиция в Украине). Документальный фильм, в котором исследуются отношения между двумя сыновьями и их отцами, получил приз председателя Яд Вашем на Иерусалимском кинофестивале и был номинирован на лучший документальный фильм на Стокгольмском кинофестивале и на Evening Standard British Film Awards.

В 2018 году Сэндс написал и представил документальный фильм BBC Radio 4 «Интрига: крысиная тропа» об исчезновении высокопоставленного нациста Отто Вехтера, расследуя " крысиные тропы ", благодаря которым тот избежал правосудия. С тех пор Сэндс опубликовал книгу на эту тему.

В 2019 году он опубликовал введение к изданию «Процесса» Франца Кафки.

В 2020 году он опубликовал книгу «Крысиная тропа: любовь, ложь и справедливость по следу нацистского беглеца».

Сэндс несколько лет входил в совет директоров Tricycle Theater и в настоящее время является президентом английского ПЕН-клуба (работает в совете с января 2013 года). Он является членом правления Hay Festival of Arts and Literature, и его интервью в Hay включали Джулиана Ассанжа (2011); Ванесса Редгрейв (2011); Кейр Стармер (2013); Джон Ле Карре (2013); Лорд-судья Левесон (2014) и Типпи Хедрен (2016).

Личная жизнь 
Сэндс живёт в Северном Лондоне с женой и тремя детьми. В интервью The Guardian Сэндс заявил: «Я хочу, чтобы со мной обращались как с человеком Филиппом Сэндсом, а не с британцем, лондонцем или евреем Филиппа Сэндсом».

Призы и награды 
 Медаль Анри Ролена 1999 г. за вклад в международное право.
 Премия Элизабет Хауб 2005 г. за вклад в экологическое право
 2015 Почетный доктор права, Линкольнский университет.
 Приз Бэйли Гиффорд 2016 г. за Ист-Вест-стрит
 Еврейская ежеквартальная премия Wingate за 2017 г. за Ист-Вест-стрит
 2017 г., почетный доктор права, Университет Восточной Англии.
 Британская книжная премия 2017, научно-популярная книга года
 2017 Prix du Meilleur Livre Etranger (Sofitel) за улицу Восток-Запад
 Приз Монтеня 2018 года за Ист-Вест-стрит
 Prix du Livre Européen (Европейская книжная премия) 2018 за «Улица Восток-Запад: об истоках геноцида и преступлений против человечества»
 2019 г., почетный доктор Лёвенского университета.
 2019 премия Annetje Fels-Kupferschmidt

Примечания 

Война против терроризма
Юристы-международники
Выпускники Колледжа Корпус-Кристи (Кембридж)
Преподаватели Университетского колледжа Лондона
Преподаватели Лондонского университета
Преподаватели Кингс-колледжа (Лондон)
Адвокаты XX века
Адвокаты XXI века
Правозащитники XXI века
Страницы с непроверенными переводами
Президенты Английского ПЕН-центра
Почётные доктора Лёвенского католического университета
Почётные доктора Льежского университета